Old Man of Coniston, detta anche The Old Man – montagna del Regno Unito
 L'albergo del terrore (The Old Man) – film del 1914
 The Old Man – serie televisiva del 2022

Pagine correlate 
 Old man